Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de Macon () :
le comté de Macon, situé dans l'État de l'Alabama ;
le comté de Macon, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Macon, situé dans l'État de Géorgie ;
le comté de Macon, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Macon, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Macon, situé dans l'État du Tennessee.

Par ailleurs, le comté de Macon (Alabama), a inspiré deux films réalisés par Richard Compton :
 (1974, scénarisé par Max Baer Jr. et Richard Compton) ;
 1975, scénarisé par Richard Compton).

En 2000 est également sorti un court-métrage documentaire, , dans lequel apparaissent notamment Max Baer Jr. et Richard Compton.

Il existe également deux autres films incluant le nom  dans leurs titres :
 (1990, réalisé par Brett McCormick),
 (1997, réalisé par Victoria Muspratt),
mais aucun élément ne permet de les mettre en relation avec les deux longs-métrages précédents, ni avec tel ou tel des six comtés américains nommés .